Rulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rulltjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rulltjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn